El Campionat de Catalunya d'escacs de 2017 fou un torneig d'escacs que es va disputar entre el 29 d'abril i el 6 de maig de 2017 a Vilanova i la Geltrú, per decidir el campió absolut de Catalunya de 2017. Hipòlit Asís Gargatagli fou per segon cop campió de Catalunya absolut en imposar-se a la final al Gran Mestre de l'Escola d'Escacs de Barcelona, en Marc Narciso. El duel va decidir-se a la partida armageddon de desempat, després d'empatar a les dues partides estàndard, les dues de ràpides i les dues de llampec. La darrera partida per armageddon, Asís guanyà a Narciso portant les blanques.

Reglament 
El Campionat es disputà pel sistema d'eliminatòries de 16 jugadors. Cada eliminatòria constà de dues partides a ritme de 90 minuts + 30 segons d'increment des de la primera jugada i desempat mitjançant dues partides d'escacs actius (15 minuts + 5 segons d'increment). Si continuava l'empat aquest es resoldria a 2 partides de 3 minuts + 2 segons d'increment per jugada. Si persistia l'empat es faria una última partida sortejant el color. El blanc jugaria amb 6 minuts i el negre amb 5 minuts, en cas d'empat guanyaria el negre. Fou computable per Elo FIDE, FEDA i català.

Premis 
Tots els participants reberen un premi en metàl·lic amb els següents imports:
{| class=wikitable
! Class. || Descripció || Import
|-
| 1 || primer classificat || 1.700 €
|-
| 2 || segon classificat || 1.000 €
|-
| 3 || tercer classificat || 800 €
|-
| 4 || quart classificat || 700 €
|-
| 5 - 8 || els 4 classificats del 5 al 8 || 250 €
|-
| 9 - 16 || els classificats del 9 al 16 || 120 €
|-
|}

Participants 
Relació dels 16 participants en el Campionat de Catalunya de 2017:
{| class="sortable wikitable"
! Núm. || Títol || Jugador || Club || Elo
|-
| 1 || GM || Àlvar Alonso Rosell || Club Escacs Gerunda || 2537
|-
| 2 || GM || Daniel Alsina Leal || CE. Barberà || 2533
|-
| 3 || GM || Marc Narciso i Dublan || Escola d'Escacs BCN || 2508
|-
| 4 || MI || Hipòlit Asis Gargatagli || CE. La lira || 2505
|-
| 5 || GM || Miguel Muñoz Pantoja || CE. Sant Andreu || 2500
|-
| 6 || MI || Joan Fluvià Poyatos || CE. Sant Josep || 2443
|-
| 7 || MF || Carles Díaz Camallonga || Colon Sabadell Chessy || 2432
|-
| 8 || MF || Francesc Xavier Farran Martos || CE. Tarragona || 2427
|-
| 9 || MI || Alfonso Jérez Pérez || Foment Martinenc || 2408
|-
| 10 || MI || Jonathan Alonso Moyano || CE. Barberà || 2404
|-
| 11 || MF || Àlex Vidal Zamora || Club Escacs Gerunda || 2361
|-
| 12 || || Vicenç Esplugas Esteve || CE. Valls || 2342
|-
| 13 || MI || Julio Antoni Hernando Rodrigo || Escola d'Escacs BCN || 2266
|-
| 14 || || Daniel Garcia Ramos || CE. Peona i Peó || 2208
|-
| 15 || MF || Marc Capellades Subirana || CE. Lillet || 2181
|-
| 16 || MFF || Laura Martín Pérez || CE. Llinars || 2069
|-
|}

Resultats 
Els resultats de les eliminatòries foren:

Referències

Enllaços externs 
 Web de la Federació Catalana d'Escacs

2017
Competicions d'escacs del 2017